Амира́нтские острова () — архипелаг в западной части Индийского океана к северо-востоку от острова Мадагаскар, примерно в 300 км к юго-западу от Сейшельских островов. Входят в состав Республики Сейшельские Острова.

География 
Некоторые источники распространяют название только на 8 коралловых островов и три атолла (состоящих из 18 островков) общей площадью 9,91 км². При этом считается, что население островов менее 100 человек, из них 50 проживают на острове Дерош. Пять островов обитаемы.

Некоторые источники насчитывают 24 острова, включают в архипелаг соседние острова (например Группа островов Альфонс).

Другие источники насчитывают около 150 островов общей площадью около 86 км².

Список островов

История 
Открыты в 1502 году португальской экспедицией Васко да Гама, названы в честь адмирала (). В 1742 году Франция объявила острова своей колонией. После поражения Наполеона, острова в 1814 году перешли Британии и относились к Маврикию. В 1909 Сейшельские острова стали отдельной колонией и включили в себя Амирантские острова. В 1965 году остров Дерош был передан под администрирование Британской территории в Индийском океане. В 1976 году перешли к Республике Сейшельских островов, получившей тогда независимость.

Примечания

Ссылки 
 

Острова Индийского океана
Острова в составе Сейшельских Островов